Чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин 1984 года прошёл с 3 по 13 мая в городе Лилль (Франция). Победителями чемпионата (в 1-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победившая в финале сборную СССР со счётом 2:0. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная ФРГ, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Англии со счётом 1:0.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте EHF
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

1984
Май 1984 года
Спорт во Франции в 1984 году
1984 год в хоккее на траве
Хоккей на траве во Франции
Международные спортивные соревнования в Лилле
Чемпионаты Европы в 1984 году